Søllerød Kommune var indtil 2007 en kommune der omfattede følgende byer eller byområder:
 Holte
 Øverød
 Gl. Holte
 Søllerød
 Nærum
 Trørød
 Vedbæk
 Skodsborg
samt den nordligste del af
 Raadvad

Kommunens rådhus var fra 1942 og frem beliggende ved foden af Geels Bakke i Holte og er tegnet af Arne Jacobsen.

Som del af Strukturreformen blev Søllerød Kommune sammenlagt med Birkerød Kommune til Rudersdal Kommune.

Søllerød kommune var tidligere Danmarks rigeste kommune før sammenlægningen med Birkerød. Undersøgelser viser desuden, at beboere i Søllerød har den højeste gennemsnitslevealder i landet.

Politik

Borgmestre

Kilder 
 Statistikbanken

Referencer 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Rudersdal Kommune
Kommuner med Gentofte-status